

Коливань — давньоруська назва Таллінна

Коливань — річка в Росії, притока Барнаулки
 Коливань — історичне найменування Бердського острогу в 1783—1797 роках в період розміщення там центру Коливанської губернії і Коливанського намісництва
 Коливань — селище міського типу, районний центр, Новосибірська область
 Коливань — село, Кур'їнський район, Алтайський край
 Коливань — село, Красноармійський район, Самарська область

Коливань — колишня назва селища Клевань в Рівненському районі Рівненської області

Див. також 
 Коливан